Jimmy Collins (basketballer) - Amerikaans basketballer
 Jimmy Collins (voetballer) - Iers voetballer